Urbiano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Mompantero in der Provinz Turin, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Brisighella in der Provinz Ravenna, Italien